Aleksandar Cvetković, peintre serbe, né en 1947 ;
Aleksandar Cvetković, un joueur serbe de basket-ball né en 1993 ;
Borislav Cvetković, un joueur serbe de football né en 1962 ;
Branko Cvetković, un joueur serbe de basket-ball né en 1984 ;
Dragiša Cvetković, un homme politique yougoslave né en 1893 et mort en 1969 ;
Mirko Cvetković, un homme politique serbe né en 1950 ;
Vladimir Cvetković, un joueur yougoslave de basket-ball né en 1941.